SsangYong Motor Company es un fabricante de automóviles de Corea del Sur. La compañía fue creada en 1954 al absorber a la compañía Hadongwahn Motor. Fue la primera productora de vehículos del país.

En los años 1970, la empresa se especializó en la fabricación de camiones, carros de bomberos y de otros vehículos de fines específicos. A inicio de los 80 la compañía, que se llamaba Dong A Motor, adquiere Keowha, especializada en la fabricación de utilitarios de lujo, que además tenía la licencia de Jeep para los vehículos todoterreno. En 1986 la automotora cambió definitivamente su nombre por SsangYong Motor y se especializó en la fabricación de vehículos utilitarios y todoterreno. 

En 1991 firma contrato de colaboración técnica con Mercedes Benz para el desarrollo de motores a gasolina. En 1993 firma un acuerdo de inversión de capital y otro de colaboración técnica con Mercedes Benz, para el desarrollo de motores diésel, de esta manera 
adquirió el 5% de las acciones de SangYong Motor Company, participación que aún conserva.

Inversores 
En 1998 el grupo Daewoo absorbe SsangYong. En 2000 se separa del grupo Daewoo.

A finales de 2004 el grupo chino Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) compró un 51% de las acciones de SsangYong, siendo posteriormente acusada por empleados de SsangYong de copiar su tecnología y llevar a la compañía coreana a la bancarrota.

74,65% de cuota de SsangYong fue adquirida por la india Mahindra & Mahindra Limited en febrero de 2011, después de ser nombrado el oferente preferido en 2010 para adquirir la compañía quiebra protegida. La adquisición de Mahindra fue aprobado por la Comisión de Libre Comercio de Corea del Sur.

SsangYong sale a flote 
A finales de 2009 el Tribunal del Distrito de Seúl aprobó el plan de reestructuración de SangYong Motor Company, lo que proporcionará al fabricante de automóviles la posibilidad de estabilizar las operaciones y reorganizar su deuda. La decisión se produce once meses después de que SsangYong solicitara la tutela judicial.

Con la aprobación de la Corte y el apoyo del Gobierno, SsangYong llevará a cabo sus planes para mejorar su estructura financiera, esperando completar todo el proceso antes de finales de 2010. Como consecuencia de este plan, SsangYong Motor Company espera entrar en beneficios a corto plazo.
 
Con estas buenas perspectivas SsangYong entra de lleno en su nuevo plan de desarrollo del producto a cinco años. Durante este período SsangYong Motor Company, lanzará un nuevo vehículo por año, lo que supondrá cinco nuevos modelos. Si bien se continuarán desarrollando modelos pertenecientes al segmento de los SUV, estos irán más en la línea de las nuevas tendencias de mercado donde se demandan coches compactos y coches ecológicos.

Gama de modelos 
 SsangYong Musso
 SsangYong Korando
 SsangYong Kyron
 SsangYong Actyon
 SsangYong Rexton
 SsangYong Rodius/Stavic
 SsangYong Tivoli
 SsangYong Istana
 SsangYong XLV
 SsangYong Actyon Sports

Referencias

Enlaces externos 

Fabricantes de automóviles de Corea del Sur
Empresas fundadas en 1954
Grupo Mahindra